PDX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Portland International, Portland (Oregon), Stati Uniti